Shetou () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Shetou w 2016 roku liczyła 43 342 mieszkańców – 21 080 kobiet i 22 262 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 12 856, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,37 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua